Comar peut faire référence à :
 Esther Comar, actrice française. 
 Étienne Comar, producteur, réalisateur et scénariste français.
 Pitof ou Jean-Christophe Comar, spécialiste français des effets spéciaux.
 Philippe Comar, plasticien, commissaire d'exposition, scénographe et écrivain français.
Patronyme hispanique